Lessa bezeichnet

 Lessa (Argolis), antiker Ort in der Argolis
 Lessa (Georgien), Dorf in der Region Gurien (Georgien)
 Lessa (Zeithain), Dorf in Sachsen (Deutschland), das seit 2002 zu Zeithain gehört

Lessa ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Lessa (1936–2020), brasilianischer Ökonom und Hochschullehrer
 Enrique Lessa (* 1924), uruguayischer Schriftsteller und Journalist
 Enrique P. Lessa (* 1956), uruguayischer Biologe
 Ivan Lessa (1935–2012), brasilianischer Journalist 
 José Palmeira Lessa (* 1942), brasilianischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Aracaju
 Leandro Lessa Azevedo (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Renato Lessa (* 1954), brasilianischer Politikwissenschaftler und Kulturfunktionär